Schralling ist der Ortsname von

 Schralling (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Schralling (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern